Курдистан може да се односи на:

 Курдистан
 Северни Курдистан (или Турски Курдистан)
 Западни Курдистан (или Сиријски Курдистан)
 Јужни Курдистан (или Ирачки Курдистан)
 Источни Курдистан (или Ирански Курдистан)
 Покрајина Курдистан
 Црвени Курдистан
 Краљевина Курдистан
 Република Махабад (или Република Курдистан)